Scheidegg bezeichnet

 in Deutschland:
 den Markt Scheidegg im Landkreis Lindau (Bodensee) in Bayern
 Scheideggpass (auch Scheideckpass) in Südbaden, Schauplatz des Gefechts auf der Scheideck

 in der Schweiz
 Orte vor allem in der Innerschweiz, namentlich in den Gemeinden Attinghausen UR (Grenze zu Engelberg OW, Scheideggstock), Schwende AI, Stettfurt TG, Oberurnen GL, Diemtigen BE, Meggen LU, Seelisberg UR, Emmetten NW, Beckenried NW (2×), Isenthal UR, Lungern OW, Peist GR, Wolfenschiessen NW.
 eine Alp oberhalb Wald ZH, siehe: Alp Scheidegg (Wald ZH)
 ein Ort im Kanton Schwyz, siehe: Rigi Scheidegg
 siehe auch: Rigi-Scheidegg.
 ein Passübergang von Grindelwald nach Lauterbrunnen, Kanton Bern, siehe: Kleine Scheidegg
 ein Passübergang von Grindelwald ins Reichenbachtal, Kanton Bern, siehe: Grosse Scheidegg  
 die Burgruine Scheidegg bei Tecknau im Kanton Basel-Land
 ein Berg und Teil des in West-Ost-Richtung verlaufenden Bergkamms im Napfbergland, siehe: Ober Scheidegg (Napfbergland)

Siehe auch:
 Scheideck